Вулканський салют, вулканське привітання — жест рукою — піднята вперед долоня з розведеними середнім і безіменним пальцем і витягнутим великим. Зазвичай розуміється як «Живи довго і процвітай».
 Вулканський салют — перший епізод американського телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Дискавері».
зоряний шлях